Okręty US Navy o nazwie USS  "Aludra", pochodzącej od gwiazdy Eta Canis Majoris z konstelacji Wielkiego Psa:

 Pierwszy "Aludra" (AK-72) był okrętem transportowym typu Crater będącym w aktywnej służbie od 1942 i storpedowanym w 1943.
 Drugi "Aludra" (AF-55) był okrętem magazynowym typu Alstede będącym w służbie w latach 1952 - 1969.
Aludra